Unione europea di ciclismo (Europäische Radsport-Union, Union Européenne de Cyclisme, European Cycling Union)